

Лук'яновський — присілок, Алексієвський район, Волгоградська область
 Лук'яновський — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан